Cuiteense – abitanti di Cuité (Paraíba)
Cuiteense – abitanti di Cuité de Mamanguape